А́йртон — многозначный термин.

Персоналии 
 Айртон, Альберт (1879—1947) — британский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Айртон, Генри (1611—1651) — английский генерал.
 Айртон, Герта Маркс (1854—1923) — английский инженер, математик и изобретатель.
 Айртон, Эдвард (1882—1914) — английский археолог и египтолог.
 Том Айртон — персонаж романов Жюля Верна «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров».
 Айртон Сенна (1960—1994) — бразильский автогонщик.
 Айртон Лукас (род. 1997) — бразильский футболист, защитник.

Топоним 
 Айртон — город в штате Айова.

См. также 
 Ренни Айрт (род. 1935) — южноафриканский писатель.

Примечания